De Catasetinae vormen een subtribus van de Cymbidieae, een tribus van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

De naam is afgeleid van het geslacht Catasetum.

De subtribus omvat naargelang van de bron 5 of 8 geslachten en ongeveer 370 soorten epifytische orchideeën uit het Neotropisch gebied, die exclusief bestoven worden door euglossine bijen, waarbij één specifieke Catasetum soms maar bestoven wordt door één of enkele soorten bijen.

Charles Darwin had een specifieke interesse in deze subtribus: "I have reserved for separate description one sub-family of the Vandeæ, namely the Catasetidæ, which may, I think, be considered as the most remarkable of all Orchids.” De Catasetinae hebben namelijk de bijzondere eigenschap om het pollinium met kracht en snelheid op het bestuivende insect te slingeren.

Taxonomie en fylogenie
Traditioneel worden in de subtribus Catasetinae vijf geslachten geplaatst, doch Chase et al. voegt er ook drie verwante geslachten Galeandra, Grobya en Cyrtopodium aan toe, die door anderen in een aparte subtribus Cyrtopodiinae worden geplaatst.

De stamboom van de Catasetinae zou er als volgt kunnen uitzien:

Geslachtenlijst
Subtribus: Catasetinae
Geslachten:
Catasetum  - Clowesia  - Cycnoches  - Cyrtopodium  - Dressleria  - Galeandra  - Grobya  - Mormodes

Zie ook
 Taxonomie en fylogenie van de orchideeënfamilie